151 км — остановочный пункт на линии Барановский — Хасан между станциями Рязановка и Сухановка в Хасанском районе Приморского края.

Находится в пешеходной доступности от морского пляжа и мест массового летнего отдыха в бухте Бойсмана залива Петра Великого; расстояние до берега моря составляет 650 м.

По состоянию на февраль 2021 г. через остановочный пункт 151 км пять раз в неделю следует с остановкой пара пригородных поездов Уссурийск — Хасан и Хасан — Уссурийск.

Примечания 

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги